Maattijärvi ett par sjöar i Karesuando socken, Lappland:
Maattijärvet (Karesuando socken, Lappland, 758698-178519), sjö i Kiruna kommun 
Maattijärvet (Karesuando socken, Lappland, 758712-178553), sjö i Kiruna kommun